Adama Njie – ex mezzofondista gambiana
 Allen Njie – calciatore liberiano
 Bubacar Njié Kambi Bacari, noto come Bacari – calciatore spagnolo naturalizzato gambiano
 Clinton Mua Njie – calciatore camerunese
 Faye Njie – judoka gambiano
 Haddy Njie – cantante, giornalista e conduttrice televisiva norvegese
 Mathias Jattah-Njie Jørgensen – calciatore danese
 Sainey Njie – calciatore gambiano
 Yusupha Njie – calciatore gambiano